UCC peut faire référence à :

Codes 
 l'acide aminé sérine, selon le code génétique,

Sigles, abréviations et symboles 
En français UCC peut signifier :
 Union centrale de communautés Emmaüs, fédération de 39 communautés membres d'Emmaüs France et d’Emmaüs International.
 Union de la critique de cinéma, une association belge de critiques de cinéma.
 Unité Capitalisable Complémentaire, un diplôme certifiant une formation complémentaire au BPJEPS.
 Unité Cognitivo-Comportementale, une unité proposant une prise en charge temporaire à l’hôpital à des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, qui présentent des troubles du comportement productifs sévères.
 Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT, ancien nom du syndicat CFDT Cadres
 Université catholique du Congo

En anglais UCC peut signifier :
 Unified Communications and Collaboration, intégration de plusieurs moyens de télécommunication avec des outils collaboratifs 
 Uniform Code Council, organisme de réglementation des code-barres utilisés dans la distribution
 Uniform Commercial Code, code américain pour harmoniser les lois sur les ventes et transactions commerciales.
 Union Carbide Corporation, société américaine propriétaire de l'usine de Bhopal, dont l'explosion, plus grande catastrophe industrielle connue à ce jour, a provoqué plus d'une dizaine de milliers de morts.
 Universal Container Carrier, un type de porte-conteneurs  
 University College Cork, université située dans la ville de Cork, Irlande
 Ueshima Coffee Co., un fabricant de café au Japon
En italien UCC peut signifier :
 Unità Comuniste Combattenti, un groupe armé italien qui rejoignit par la suite Prima linea.
 Unione dei Comunisti Combattenti, un groupe armé italien issu des BR-PCC.